Tamássy Éva (1933–2019) Németországban élő operaénekes (mezzoszoprán)
 Tamássy Éva (1936 [?]–) Dél-Afrikában élő fuvolaművész és -tanár